Salem es uno de los nombres de Jerusalén, usado en el Génesis 14:18. Numerosas poblaciones llevan ese nombre. Salem puede referirse a:

Geografía

América 

 Salem, ciudad de Arkansas, Estados Unidos;
 Salem, lugar designado por el Censo de la ciudad homónima;
 Salem, lugar designado por el Censo de Carolina del Norte, Estados Unidos;
 Salem, pueblo de Carolina del Sur, Estados Unidos;
 Salem, pueblo de Connecticut, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Dakota del Sur, Estados Unidos;
 Salem, lugar designado por el Censo de Georgia, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Illinois, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Indiana, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Iowa, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Kentucky, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Massachusetts, Estados Unidos (famosa por los juicios de brujas);
 Salem, ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos;
 Salem, pueblo de Nueva York, Estados Unidos;
 Salem, villa del pueblo homónimo;
 Salem, lugar designado por el Censo de Nuevo México, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Misuri, Estados Unidos;
 Salem, villa de Nebraska, Estados Unidos;
 Salem, pueblo de Nuevo Hampshire, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Ohio, Estados Unidos;
 Salem, lugar designado por el Censo de Oklahoma, Estados Unidos;
 Salem, capital de Oregón, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Utah, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Virginia, Estados Unidos;
 Salem, ciudad de Virginia Occidental, Estados Unidos.

Asia 

 Salem, distrito de Tamil Nadu, India;
 Salem, capital del distrito homónimo.

Europa 

 Salem, municipio del estado de Baden-Württemberg, Alemania;
 Salem, municipio del estado de Schleswig-Holstein, Alemania;
 Salem, municipio de la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, España;
 Salem, municipio de Estocolmo, Suecia.
 Municipio de Salem (Suecia), un municipio de la provincia de Estocolmo, Suecia.

Personas 

 Salem al-Hazmi, uno de los secuestradores de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Otros usos 

 Juicios de Salem, serie de juicios por brujería en Massachusetts;
 El misterio de Salem's Lot, libro de terror de Stephen King;
 Iglesia Evangélica Salem en Madrid, España;
 Salem, banda israelí de doom/death metal;
 Salem, banda española de heavy rock;
 Salem, serie de televisión estadounidense;
 Comunidad Apostólica de Restauración Familiar Salem, en Caracas, Venezuela;